Hamar IL é um clube esportivo da Noruega. Sua sede fica em Hamar.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1921